Oscar et la Dame rose fait référence à trois œuvres d'Éric-Emmanuel Schmitt :
 Oscar et la Dame rose, roman publié le  chez Albin Michel ;
 Oscar et la Dame rose, pièce de théâtre initialement jouée à partir du  à la Comédie des Champs-Élysées ;
 Oscar et la Dame rose, film sorti le .